Эрик Тайно (; р. 18 марта 1975, Джерси-Сити, США) — филиппинский профессиональный теннисист. Победитель одного турнира АТР в парном разряде, призёр Азиатских игр 2006 года в мужских парах, победитель Открытого чемпионата США 1992 года в парном разряде среди юношей.

Биография 
Эрик Тайно родился в Джерси-Сити (США) в семье медицинских технологов Фелимона и Эвелин Тайно. В 1992 году он выиграл Открытый чемпионат США среди юношей в парном разряде, но семья, оплатив учёбу старшей сестры в Колумбийском университете, не могла позволить себе поддерживать его финансово в первые годы профессиональной карьеры. Поэтому Эрик в течение четырёх лет защищал цвета Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе в студенческих чемпионатах США. С 1995 по 1997 год он включался в символическую студенческую сборную Северной Америки. Последний год он провёл в сборной университета только по настоянию тренера, обещавшего затем найти Эрику спонсоров, но этого так и не произошло.

В 1997 году Тайно перешёл в профессионалы. В октябре в Седоне (Аризона) он пробился в первый за карьеру финал турнира класса ATP Challenger, а в середине следующего года в паре с аргентинцем Диего дель Рио завоевал свой первый титул на этом уровне. В ноябре 1998 года Тайно, занимавший 130-е место в рейтинге игроков в парном разряде, дошёл в Боготе до своего первого финала турнира АТР. В полуфинале он и его партнёр Габор Ковеш из Венгрии победили сильную чешскую пару Иржи Новак-Давид Рикл, но титул завоевать не сумели. Этого успеха Тайно добился лишь через год в Сингапуре, где после ещё двух поражений в финалах он наконец сумел в паре с белорусом Максимом Мирным обыграть олимпийских чемпионов Тодда Вудбриджа и Марка Вудфорда.

В дальнейшем Тайно ещё трижды играл с разными партнёрами в финалах турниров класса ATP International, в 2000 году поднявшись в парном рейтинге до 52-го места, но побед на этом уровне больше не одерживал. Все остальные свои титулы, как в парном, так и в одиночном разряде, он завоёвывал на турнирах более низкого класса — «челленджерах» и «фьючерсах». Помимо профессиональных турниров, его высшим успехом стала завоёванная в паре с другим филиппинцем американского происхождения, Сесилом Мамитом, бронзовая медаль Азиатских игр 2006 года (за год до этого на Играх Юго-Восточной Азии он, также в парном разряде, завоевал золотую медаль, а через год в Маниле — серебряную). С 2006 по 2008 год он также выступал за сборную Филиппин в Кубке Дэвиса, проведя три сезона в нижних дивизионах Азиатской группы. В рамках выступлений за сборную в 2008 году он провёл свои последние матчи в профессиональных турнирах, закончив индивидуальные выступления за год до этого. В 2008 году было сообщено, что ему предложена тренерская работа в одном из клубов Лос-Анджелеса.

Участие в финалах турниров АТР за карьеру

Парный разряд (7)

Победа (1)

Поражения (6)

Примечания

Ссылки 
 
 

Теннисисты Филиппин
Победители Открытого чемпионата США по теннису в парном разряде среди юношей